Stress test cardiaco (o Test da sforzo) – test del cuore (detto anche "test del tapis roulant")
 Stress testing – test di software, hardware o impianti nucleari
 Stress test (hardware)
 Stress testing (software)
 Stress test delle banche – valutazione della riserva di capitale delle banche
 Stress analysis – locuzione inglese per indicare alcuni metodi per calcolare lo stress meccanico (in italiano analisi delle sollecitazioni)
 Trier social stress test – procedura usata per indurre stress nei partecipanti alla ricerca umana
 Analisi di stress vocale – metodo di scienza forense per registrare elementi psicofisiologici presenti nella voce umana, quando un soggetto è interrogato in risposta ad uno stimolo, laddove le conseguenze delle menzogne possono essere determinanti per l'indagine o per il procedimento giudiziario
 Test di vita ad accelerazione elevata (Highly accelerated life test) – metodologia di test per migliorare l'affidabilità dei prodotti in diversi settori, tra cui l'elettronica, il bio-medicale ed in campo militare